Eurotamandua (« tamandua européen ») est un genre éteint de pangolin qui a vécu à l'Éocène, il y a environ 45 millions d'années et trouvé dans le bassin de Messel près de Dortmund en Allemagne. Il fut découvert en 1981. Il mesurait 90 cm de long. Quand il fut découvert, on pensait qu'il s'agissait d'un fourmilier, puisqu'il ne possédait pas les écailles caractéristiques des autres pangolins. Le classement des eurotamanduas parmi les pangolins a été fait principalement en raison de l'absence d'articulations caractéristiques des xénarthres comme les tamanduas.

Liens externes 

  Phylogeny of the Myrmecophagidae (Mammalia, Xenarthra, Vermilingua) and the Relationship of Eurotamandua to the Vermilingua

†
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Mammifère de l'Éocène
Taxon fossile décrit en 1981